Margarita Žukova – schermitrice russa
 Natalja Žukova – scacchista ucraina
 Inna Ivanovna Žukova – ex ginnasta bielorussa
 Iryna Žukova – pallavolista ucraina